

Cinema 
Doppio colpo (The Ransom) – film del 1977 diretto da Richard Compton
 Doppio colpo o La lista del killer (Feniks) – romanzo di Deon Meyer del 1996
Colpo doppio (Timebomb) – film del 1991 diretto da Avi Nesher

Giochi 
Doppio colpo – gioco di carte, variante del poker

Sport 
Colpo doppio (scherma) – punto che viene assegnato a entrambi i contendenti